Don Bielke – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Gunilla Bielke – regina svedese
 Nils Turesson Bielke – politico svedese